Kingsway steht für:
 Dodge Kingsway, Automodell der Marke Dodge
 Kingsway (London), Straße in London
 Olympic Kingsway, Sportverein aus Perth, Australien